Stolzenberg steht für:

 Stolzenberg (Mangfallgebirge) (1609 m), Berg in den bayerischen Voralpen
 Stolzenberg (Rothaargebirge) (623 m), Berg bei Hesborn im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Stolzenberg (338,2 m), Berg im Nordpfälzer Bergland mit Stolzenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz
 Stolzenberg (277 m), Berg am Südrand des Büdinger Waldes mit der Ruine der Burg Stolzenberg bei Bad Soden-Salmünster

Stolzenberg ist der Name folgender Orte:
 Stolzenberg (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Stolzenberg (Jüchen), Ortsteil der Stadt Jüchen, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Stolzenberg (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Stolzenberg (Posterstein), Ortsteil der Gemeinde Posterstein, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Stolzenberg (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stolzenberg, Weiler der Gemeinde Uzwil, Schweiz, siehe Uzwil #Stolzenberg
 Stolzenberg (Preußen), preußische Immediatstadt in Westpreußen
 Stolzenberg, deutscher Name für Chełm, Stadtbezirk von Danzig; siehe Chełm (Gdańsk)
 Stolzenberg, Kreis Landsberg/Warthe, heute Różanki, Schulzenamt der Gmina Kłodawa (Powiat Gorzowski) in der polnischen Woiwodschaft Lebus
 Stolzenberg, Kreis Lauban, Schlesien, heute Wyręba, Schulzenamt der Gemeinde Siekierczyn in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 Stolzenberg bei Allenstein, Ostpreußen, heute Piękna Góra (Olsztyn), Ort im Stadtteil Mazurskie von Olsztyn, sowie Pieczewo, Stadtteil von Olsztyn in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Stolzenberg bei Schivelbein, Pommern, seit 1945 Sławoborze in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

Stolzenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Stolzenberg (* 1943), deutscher Bauinformatiker
 Daniel Stolz von Stolzenberg (1600–nach 1644), böhmischer Astrologe, Alchemist, Poet und Arzt
 Fritz Stolzenberg (1879–1934), Bürgermeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Gabriel Stolzenberg (1937–2019), US-amerikanischer Mathematiker
 Hertha Stolzenberg (1889–1960), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Jürgen Stolzenberg (* 1948), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Marcus Stolzenberg (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm von Stolzenberg (Beamter) (1805–1871), deutscher Beamter und Geheimer Oberregierungsrat

Siehe auch:
 Stoltzenberg
 Stolzenberger
 Stolzenburg